A 2022. évi téli olimpiai játékokon a síugrás női egyéni normálsánc versenyszámát február 5-én rendezték. Az aranyérmet a szlovén Urša Bogataj nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Források 

Síugrás a 2022. évi téli olimpiai játékokon